Петран́овський — українське прізвище.

Українські прізвища